Churintzio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Churintzio, Michoacán de Ocampo, ort, 
 Churintzio (kommun), Michoacán de Ocampo, 
 Churintzio, Jalisco, ort, Unión de San Antonio, 

Robotskapade Mexikoförgreningar